Bührle ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Bührle (* 1953), deutsche Ordensschwester
 Dieter Bührle (1921–2012), Sohn von Emil Georg, Bruder von Hortense Anda-Bührle, Industrieller
 Emil Georg Bührle (1890–1956), Industrieller, Kunstsammler und Mäzen
 Hortense Anda-Bührle (1926–2014), Tochter von Emil Georg, Schwester von Dieter, Unternehmerin, Kunstsammlerin und Mäzenin
 Martin Bührle (1934–2017), deutscher Sportwissenschaftler, Diskuswerfer und Leichtathletik-Bundestrainer

Siehe auch
 Buehrle
 Oerlikon-Bührle
 Stiftung Sammlung E. G. Bührle
 Bürle
 Bührlen